Hiroto Nakagawa ist der Name folgender Personen:

* Hiroto Nakagawa (Fußballspieler, 1994) (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Hiroto Nakagawa (Fußballspieler, 2000) (* 2000), japanischer Fußballspieler